L'AFC Morges Bandits est un club suisse de football américain basé à Morges dans le Canton de Vaud.

Le club 
L’« American Football Club Morges Bandits » est composé d'une équipe élite permanente de Tackle Football ainsi que d'une équipe ponctuelle de Flag Football.

Il est affilié à la NSFL et à la SAFV.

Une association « Amicale des Morges Bandits » y est rattachée, destinée aux anciens joueurs et aux sympathisants.

Histoire 
Le club des Morges Bandits a été créé au mois de  avec l'aide de la NSFL et a fait ses débuts dans les tournois NSFL Tackle en 2007.

En 2012, le maillot #34 est retiré par l'organisation des Morges Bandits, en l'honneur de son fondateur, ancien joueur et ex-président, James Valentino.

En 2016, les Morges Bandits fêtent leur 10 ans d'existence en participant au championnat Tackle élite NSFL. L'équipe remporte l'ensemble de ses matchs de saison régulière, à l'exception de la rencontre du  face au LUCAF. Les Bandits atteignent les phases finales pour la première fois depuis la création du club. Ils s'inclinent, lors de la finale NSFL du , à l'issue d'un match, organisé au centre sportif des Cherpines de Plan-les-Ouates, face au LUCAF, restés invaincus cette année là.

L'année 2017 est marquée par la création de l'Amicale de l'AFCMB, première amicale helvétique de football américain, et par l'arrivée au poste de Head Coach de l'ancien linebacker et capitaine morgien Guy Faravel. Les Morges Bandits réalisent la meilleure saison de leur histoire en remportant l'ensemble de leurs matchs. Ils participent pour la seconde fois aux phases finales du championnat NSFL. La finale NSFL du , organisée au centre sportif de Morges, voit s'opposer les Morges Bandits et les Ducs d'Yverdon. Les Morges Bandits remportent le titre de Champion NSFL Tackle Elite 2017 au terme d'une saison parfaite (9-0-0).

Dès la saison 2018, l'équipe élite participe au championnat national de ligue C, organisé par la SAFV. Le , les Geneva Whoppers mettent un terme à la plus longue série de victoires du club morgien (12 victoires) après une rencontre ayant duré plus de 3 heures 30.

Palmarès 

 2008 Flag Elite NSFL
 2009 Flag Elite NSFL
  2012 Flag Elite NSFL
---
  2009 Flag Poussin NSFL
---
  2016 Tackle Elite NSFL
  2017 Tackle Elite NSFL
 2018 Tackle Elite SAFV-C
 2019 Tackle Elite NSFL

Résultats de saison régulière  

Résultats de saison régulière des championnats de catégorie Tackle Elite.

Sponsors actuels (Campagne 2018)  

White Horse Pub Morges

Harley Davidson Lausanne

MBC

Raselli Façades

Edelviane Jardin

Liens externes 
 
  Site officiel de la NSFL
  Site officiel de la SAFV

Club sportif à Morges
Club de football américain en Suisse
Club sportif fondé en 2006